Bull Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Bull Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bull Mountain (Alabama)
 Bull Mountain (Gila County, Arizona, 1795 m)
 Bull Mountain (Gila County, Arizona, 976 m)
 Bull Mountain (Mohave County, Arizona)
 Bull Mountain (Clark County, Arkansas)
 Bull Mountain (Conway County, Arkansas)
 Bull Mountain (Gunnison County, Colorado)
 Bull Mountain (Jackson County, Colorado)
 Bull Mountain (Larimer County, Colorado)
 Bull Mountain (Connecticut)
 Bull Mountain (Georgia)
 Bull Mountain (Maine)
 Bull Mountain (Maryland)
 Bull Mountain (Massachusetts)
 Bull Mountain (Mississippi)
 Bull Mountain (Montana)
 Bull Mountain (Buncombe County, North Carolina, 1590 m)
 Bull Mountain (Buncombe County, North Carolina, 755 m)
 Bull Mountain (Watauga County, North Carolina)
 Bull Mountain (Oklahoma)
 Bull Mountain (Crook County, Oregon)
 Bull Mountain (Washington County, Oregon)
 Bull Mountain (Garfield County, Utah)
 Bull Mountain (Washington County, Utah, 1712 m)
 Bull Mountain (Washington County, Utah, 1963 m)
 Bull Mountain (Essex County, Vermont, 785 m)
 Bull Mountain (Essex County, Vermont, 826 m)
 Bull Mountain (Virginia)
 Bull Mountain (West Virginia)
 Bull Mountain (Hot Springs County, Wyoming)
 Bull Mountain (Lincoln County, Wyoming)